Tricia est un prénom féminin, variante de Patricia, porté notamment par :
 Tricia Brock (19??-), réalisatrice, scénariste et productrice américaine.
 Tricia Brown (1979-), joueuse australienne de rugby à XV.
 Tricia Cooke (1965-), monteuse cinématographique américaine.
 Tricia Helfer (1974-), mannequin et une actrice canadienne.
 Tricia Leigh Fisher (1968-), actrice américaine.
 Tricia Liston (1992-), joueuse de basket-ball américaine.
 Tricia Marwick (1953-), femme politique britannique.
 Tricia Sullivan (1968-), écrivaine américaine.
 Tricia Vessey (1972-), actrice américaine.

Voir aussi 
 Trish

Homonymie de prénom
Prénom féminin
Prénom américain